Ива́н Вы́родов: Выродов, Иван Васильевич (ок. 1774 1842) — русский писатель XVIII века: переводчик с немецкого языка.
 Выродов, Иван Петрович (1926—2015) — российский учёный, доктор химических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России (1993).